Archipelago Holdings je ime potpune elektroničke efektne burze koja se spojila s Njujorškom efektnom burzom u travnju 2005. u cilju stvaranja profitne NYSE-skupine.

Burze svijeta